Лос Ганчос има више значења:

 Лос Ганчос (Конкордија), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лос Ганчос (Ел Фуерте), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику